Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rubén Ramírez Hidalgo che ha battuto in finale Massimo Dell'Acqua 62-7, 5-2R.

Teste di serie 

 Michael Ryderstedt (semifinali)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Campione)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Roko Karanušić (secondo turno)

 Alexander Peya (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán (quarti di finale)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Michael Berrer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2005